Ива́н Аполло́нов: Аполлонов, Иван Васильевич (более известен под фамилией Рыльский; 1876—1952) — русский и советский архитектор, реставратор, преподаватель.
 Аполлонов, Иван Григорьевич (1930/33 — 2018) — советский и украинский художник по стеклу.